Нижние Чебеньки — село в Сакмарском районе Оренбургской области в составе Верхнечебеньковского сельсовета.

География 
Село находится на левом берегу реки Сакмара на расстоянии примерно 13 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра села Сакмара.

История 
Село основано в 1754 году переселенцами из татарских деревень Казанской губернии. Название связано с большим количеством мух в месте поселения («чебенле» — мушиное по татарски).

Население 
Население составляло 132 человек в 2002 году (татары 86%), 133 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района